Stanisław Lewicki (1854–1933) – działacz narodowy i społeczny, pamiętnikarz
 Stanisław Lewicki (1873-1934) – lekarz polski, ginekolog i balneolog
 Stanisław II Lewicki (1889-) – kapitan saperów Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), oficer XV bsap i 7 psap
 Stanisław III Lewicki (1891-) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, dowódca 85 Pułku Strzelców Wileńskich
 Stanisław VII Lewicki (1896-1940) – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, zastępca dowódcy 10 psk i dowódca 1 psk, odznaczony KN, KW (dwukrotnie) i SKZ
 Stanisław Lewicki (1908–1964) – kapitan obserwator Polskich Sił Powietrznych, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Stanisław Józef Lewicki (1921–1989) – sierżant pilot Polskich Sił Powietrznych, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)

Przypisy